Исторический герб города «Мамадыш» — административного центра Мамадышского района Татарстана Российской Федерации.

Описание герба и его символики 
Герб города Мамадыш был Высочайше утверждён 18 октября 1781 года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Казанского наместничества (ПСЗ, 1781, Закон № 15260)

Подлинное описание герба города Мамадыш гласило:

«Два серебряные серпа и въ срединѣ оных золотой снопъ пшеницы въ зеленомъ полѣ, въ знакъ изобилія сей страны всякого рода житомъ».

В верхней части щита — герб Казанского наместничества: «Змий чёрный, под короною золотою Казанскою, крылья красные, поле белое».

История герба 
Город Мамадыш известен с 1391 года как татарская деревня.

В 1781 году указом Екатерины II Мамадыш получил статус уездного города Казанского наместничества.

Герб города Мамадыш, Высочайше утверждённый в 1781 году был составлен в департаменте Герольдии при Сенате под руководством герольдмейстера, действительного статского советника Волкова А. А.

В 1859 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Мамадыш (официально не утверждён):

«В зеленом щите золотой сноп, связанный червленой лентой, сопровождаемый 2 серебряными серпами, обращенными к снопу. В вольной части герб Казанской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В советский период герб Мамадыша (1781 года) не использовался.

В 1981 и 1994 года выпускались значки с изображением новых проектов гербов Мамадыша.

В 1981 году был выпущен значок, с таким проектом герба: «Щит четырехчастный серебряно-червлёный; поверх всего колос в столб; в первой части щита ладья над укороченным шиповидным поясом, в четвертой — подъёмный кран на основании, стоящем на укороченном шиповидном поясе; все фигуры золотые».

В 1994 году был появился значок с видоизменённым историческим гербом Мамадыша: «В зелёном поле золотой сноп льна, сопровождаемый справа и слева двумя серебряными с золотыми рукоятками серпами. В вольной части щита герб республики Татарстан».

В постсоветский период решения о возрождении или восстановлении исторического герба города в качестве официального символа Мамадыша, городскими властями не принимались.

2 ноября 2006 года решением Совета Мамадышского муниципального района был утверждён герб Мамадышского муниципального района.

За основу герба Мамадышского муниципального района был взят исторический герб уездного города Мамадыша (1781 года).

См. также 
 Гербы населённых пунктов Республики Татарстан

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Рос. империи, внесённые в Полн. собр. законов с 1649 по 1900 г. — М., 1990;
 О. Рево «Гербы городов Казанской губернии», журнал «Наука и жизнь» № 11, 1976.

М
Мамандыш
Мамадыш
Гербы с изображением коронованных драконов
Гербы с изображением серпа
Гербы с изображением снопа